Calexico puede referirse a:

 Calexico (banda)
 Calexico (California)